Emile William Ivanhoe Heskey, né le  à Leicester en Angleterre, est un footballeur international anglais qui évolue au poste d'attaquant. Son dernier club était Bolton Wanderers.

Biographie

En club 
Il commence sa carrière en 1995 avec Leicester City dans le Football League Championship. En 1996 il joue un rôle très important dans l'accession des Foxes de Leicester City en Premier League. Il remporta avec cette équipe la League Cup en 1997 et 2000.

En avril 2000, il a été transféré à Liverpool pour 11 millions de livres. De 2000 à 2004 il a été, avec Michael Owen, l'attaquant titulaire de l'Angleterre et de Liverpool.

En 2001, il a remporté avec Liverpool, la League Cup, la FA Cup et la Coupe UEFA. Il a marqué 23 buts lors de sa première saison avec Liverpool, mais n'eut pas la même efficacité au cours des saisons suivantes.

Après n'avoir marqué que 7 buts en 2003-2004, il a été transféré à Birmingham City pour 6.5 millions de livres à l'été 2004. Durant sa première saison à Birmingham City il a été le meilleur buteur du club avec onze réalisations.

Le 7 juillet 2006, Emile Heskey s'engage en faveur du Wigan Athletic. Le joueur de 28 ans signe un contrat de trois ans.

En janvier 2009, il signe un contrat de 3 ans et demi au club d'Aston Villa. Après avoir porté les couleurs du club à 110 reprises (14 buts), les dirigeants des Villans annoncent le  que Heskey ne prolonge pas son contrat qui court jusqu'au 30 juin, et celui-ci signe alors en Australie.

Le 24 décembre 2014 il rejoint Bolton Wanderers après un essai convaincant.

En sélection 
Grâce à ses bonnes performances sous le maillot de Leicester City, il a débuté avec l'équipe nationale anglaise en 1999 contre la Hongrie. Grâce à un très bon match contre l'Argentine en 2000, il a obtenu sa sélection pour l'Euro 2000.
 
Il a été sélectionné pour la Coupe du monde de football de 2002 mais n'eut pas beaucoup de réussite. Wayne Rooney l'a remplacé comme titulaire de l'Angleterre en 2004.

Ses performances avec Birmingham City ne suffisent pas et il est remplacé par Peter Crouch en équipe d'Angleterre et après avoir une saison moins réussie avec ce club, il n'a logiquement pas été sélectionné pour la Coupe du monde de football de 2006.

Quand Fabio Capello est devenu sélectionneur de l'Angleterre en 2008, Emile Heskey a retrouvé sa place de titulaire aux côtés de Wayne Rooney et commence la Coupe du monde 2010, comme titulaire, il est auteur de la passe pour le but de Gerrard contre les États-Unis, mais il perd sa place durant la compétition et met fin à sa carrière internationale le 15 juillet 2010.

Statistiques

Buts internationaux

Palmarès 
  Leicester City
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue d'Angleterre (2) : 1997, 2000
 Finaliste de la Coupe de la Ligue d'Angleterre : 1999
  Liverpool FC
 Vainqueur de la Coupe de l'UEFA : 2001
 Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA : 2001
 Vainqueur de la Coupe d'Angleterre : 2001
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue d'Angleterre (2) : 2001, 2003
 Vainqueur du Community Shield : 2001
  Aston Villa
 Finaliste de la Coupe de la Ligue d'Angleterre : 2010

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international anglais
Joueur du Leicester City FC
Joueur du Liverpool FC
Joueur du Birmingham City FC
Joueur du Wigan Athletic FC
Joueur de l'Aston Villa FC
Joueur du Newcastle United Jets FC
Joueur du Bolton Wanderers FC
Naissance en janvier 1978
Naissance à Leicester